Stazione di Katsuragawa – stazione ferroviaria giapponese a Kyoto
Stazione di Katsuragawa – stazione ferroviaria giapponese a Mori